Dorna se poate referi la:

 Dorna, Cluj, localitate în județul Cluj, România
 Dorna-Arini, localitate din comuna cu același nume din județul Suceava, Bucovina
 Comuna Dorna-Arini, localitate în județul Suceava, Moldova, România
 Dorna Candrenilor, localitate în județul Suceava, Moldova

 Vatra Dornei, municipiu din județul Suceava, Bucovina, România

 LaDorna, companie producătoare de lactate din România

Altele 
 Râul Dorna (dezambiguizare)

Vezi și 
 Dornești (dezambiguizare)
 Dornelor (dezambiguizare)

Toponime românești